Хадраке ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Алькаррия. Занимает площадь 38,91 км². Население — 1639 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 48 км.

Покровителем города считается Сантисимо Кристо де ла Крус а куэстас. За городом находится одноимённый замок XVI века.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 jadraque.org

Города провинции Гвадалахара
Муниципалитеты Гвадалахары